een gemeente in Roemenië:
 Ciocârlia (Constanța)
 Ciocârlia (Ialomița)
 Fanfare Ciocărlia, een Roemeense band